Okręty US Navy o nazwie USS "Vella Gulf", pochodzącej od bitwy w Zatoce Vella (czasami nazwy są błędnie podawane jako "Vela Gulf"):
 Pierwszy "Vella Gulf" (CVE-111) był lotniskowcem eskortowym, którego służba trwała ponad rok (1945 - 1946)
 Drugi "Vella Gulf" (CG-72) był krążownikiem rakietowym włączonym do służby i pozostającym w niej w 2006 roku.

Vella Gulf